Bahrfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rudolf Ferdinand Bahrfeldt (1846–1918), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Emil Bahrfeldt (1850–1929), deutscher Numismatiker
 Max von Bahrfeldt (1856–1936), preußischer General der Infanterie und Numismatiker, Bruder von Emil Bahrfeldt
 Max von Bahrfeldt (Regierungspräsident) (1880–1964), deutscher Verwaltungsjurist